Szarka Ákos (1990) street workout versenyző
 Szarka Ákos (1990) szlovákiai magyar labdarúgó